Фессалиотидская и Фанариоферсальская митрополия () — епархия Элладской православной церкви с центром в городе Кардице в Греции.

Епархия названа по исторической области Фессалия, а также селу Фанари (Фенер) в общине Музакион и малому городу Фарсала. Частично охватывает область Аграфы и предгория Пинд, а также южную часть Фессалийской равнины.

История 
Ферсальская епископия является одной из древнейших православных кафедр и известна с конца IV — начала V века. Епископ Ферсальский являлся участником Третьего (Эфесского) вселенского собора как представители Ларисской митрополии.

С момента учреждения Охридской архиепископии, Фанарская епископия несколько раз меняла юрисдикцию своей подчинённости, большую часть времени оставаясь в зависимости от Ларисского митрополита.

В 1821 году в период правления патриарха Константинопольского Григория V обе епископии были объединены под юрисдикцию Ларисского митрополита, оставаясь в этом положении до мая 1882 года, когда вошли в соподчинённость Элладской православной церкви.

В 1910 году была образована самостоятельная Фессалиотидская и Фанариоферсальская митрополия.

Епископы 
 Иезекиил (Струбис) (1 ноября 1924 — 20 декабря 1950)
 Кирилл (Карбалиотис) (25 сентября 1951 — 2 августа 1967)
 Константин (Сакелларопулос) (18 февраля 1968 — 13 июля 1974)
 Клеопа (Томопулос) (15 июля 1974 — 6 сентября 1999 †)
 Феоклит (Кумарьянос) (16 октября 1999 — 1 марта 2005)
 Алексий (Михалопулос) (1 марта 2005 — 27 июня 2005) ,  митр. Триккский и Стагонский
 Кирилл (Христакис) (27 июня 2005 — 10 июня 2014)
 Тимофей (Антис) (с 30 июня 2014)

Монастыри 
 Монастырь Святого Георгия Караискаки (женский, в горах близ Музакиона)
 Монастырь Петра (мужской, в южной части горного массива Пинд)
 Рентинский монастырь,  в гора Вульгара (Болгарская)